

Cinema 
 Soleil – film del 1988 diretto da Pierre Clémenti
 Soleil – film del 1997 diretto da Roger Hanin

Letteratura 
 Soleil – romanzo di Carlo Coccioli del 1961

Musica 
 Soleil – album di Françoise Hardy del 1970
 Soleil – album di Jean-Pierre Ferland del 1971
 Soleil – album di Misato Watanabe del 2002
 Soleil – singolo di Roméo Elvis del 2019

Onomastica 
 Soleil – variante del nome proprio femminile Sole

Videogiochi 
 Soleil – videogioco d'azione

Altro 
 SOLEIL – sincrotrone in funzione a Saint-Aubin (Francia)
 Soleil Productions – casa editrice francese